San Martiño puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

en España

Provincia de La Coruña 
 San Martiño (Boiro), lugar de la parroquia de Abanqueiro en el municipio de Boiro.
 San Martiño de Abaixo (Finisterre), lugar de la parroquia de Duio en el municipio de Finisterre.
 San Martiño de Arriba (Finisterre), lugar de la parroquia de Duio en el municipio de Finisterre.
 San Martiño (Frades), lugar de la parroquia de Frades en el municipio de Frades.
 San Martiño (Mañón), lugar de la parroquia de As Grañas do Sor en el municipio de Mañón.
 San Martiño (Melide), lugar de la parroquia de Moldes en el municipio de Melide.
 San Martiño de Abaixo (Melide), lugar de la parroquia de As Varelas en el municipio de Melide.
 San Martiño de Arriba (Melide), lugar de la parroquia de As Varelas en el municipio de Melide.
 San Martiño (Mugía), lugar de la parroquia de Ozón en el municipio de Mugía.
 Sanmartiño (Negreira), lugar de la parroquia de Broño en el municipio de Negreira.
 San Martiño (Ortigueira), lugar de la parroquia de Luama en el municipio de Ortigueira.
 San Martiño (Ribeira), lugar de la parroquia de Oleiros en el municipio de Ribeira.
 San Martiño (Santa Comba), lugar de la parroquia de Fontecada en el municipio de Santa Comba.
 San Martiño (Trazo), lugar de la parroquia de Monzo en el municipio de Trazo.
 Corral de San Martiño, lugar de la parroquia de Mezonzo en el municipio de Vilasantar.
 San Martiño (Zas), lugar de la parroquia de Meanos en el municipio de Zas.

Provincia de Lugo 
 San Martiño de Amarante, parroquia del municipio de Antas de Ulla.
 San Martiño do Carrasco, lugar de dicha parroquia.
 San Martiño de Vilapoupre, lugar de la parroquia de Vilapoupre en el municipio de Antas de Ulla.
 San Martiño de Pacios, parroquia del municipio de Begonte.
 San Martiño (Castroverde), lugar de la parroquia de Bolaño en el municipio de Castroverde.
 San Martiño de Mondoñedo, parroquia del municipio de Foz.
 San Martiño (Friol), lugar de la parroquia de Bra en el municipio de Friol.
 San Martiño de Condes, lugar y parroquia del municipio de Friol.
 San Martiño (Germade), lugar de la parroquia de Cabreiros en el municipio de Germade.
 San Martiño (Guntín), lugar de la parroquia de Castelo de Pallares en el municipio de Guntín.
 San Martiño do Picato, lugar de la parroquia de Monte de Meda en el municipio de Guntín.
 San Martiño (Oleiros), lugar de la parroquia de Oleiros en el municipio de Láncara.
 San Martiño (Río), lugar de la parroquia de Río en el municipio de Láncara.
 San Martiño (Toirán), lugar de la parroquia de Toirán en el municipio de Láncara.
 San Martiño de Piñeiro, parroquia del municipio de Lugo.
 San Martiño (Mondoñedo), lugar de la parroquia de Figueiras en el municipio de Mondoñedo.
 San Martiño (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de O Chao do Fabeiro en el municipio de Monforte de Lemos.
 San Martiño (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Guillar en el municipio de Otero de Rey.
 San Martiño (Palas de Rey), lugar de la parroquia de Mosteiro de Devesa en el municipio de Palas de Rey.
 San Martiño de Castro, parroquia del municipio de Paradela.
 San Martiño (San Martiño de Castro), lugar de dicha parroquia.
 San Martiño (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Castro de Rey en el municipio de Paradela.
 San Martiño (Páramo), lugar de la parroquia de A Torre en el municipio de Páramo.
 San Martiño de Corvelle, parroquia del municipio de Pastoriza.
 San Martiño de Ferreiros, parroquia del municipio de Pol.
 San Martiño (Pol), lugar de dicha parroquia.
 San Martiño (Puertomarín), lugar de la parroquia de Vedro en el municipio de Puertomarín.
 San Martiño de Alvaredos, lugar de la parroquia de Montefurado en el municipio de Quiroga.
 San Martiño do Real, lugar y parroquia del municipio de Samos.
 San Martiño (Barbadelo), lugar de la parroquia de Barbadelo en el municipio de Sarria.
 San Martiño (Requeixo), lugar de la parroquia de Requeixo en el municipio de Sarria.
 San Martiño (Saviñao), lugar de la parroquia de Vilelos en el municipio de Saviñao.
 San Martiño de Anllo, parroquia del municipio de Sober.
 San Martiño (San Martiño de Anllo), lugar de dicha parroquia. 
 San Martiño (Lobios), lugar de la parroquia de Lobios en el municipio de Sober.
 San Martiño (Taboada), lugar de la parroquia de Mato en el municipio de Taboada.
 San Martiño (Trabada), lugar de la parroquia de A Ría de Abres en el municipio de Trabada.
 San Martiño (Viveiro), lugar de la parroquia de Galdo en el municipio de Viveiro.

Provincia de Orense 
 San Martiño de Pazoo, parroquia del municipio de Allariz.
 San Martiño (Allariz), lugar de dicha parroquia.
 San Martiño dos Peros, lugar de la parroquia de Abades en el municipio de Baltar.
 San Martiño (Baños de Molgas), lugar de la parroquia de Betán en el municipio de Baños de Molgas.
 San Martiño (El Barco de Valdeorras), lugar de la parroquia de Alixo en el término municipal de El Barco de Valdeorras.
 San Martiño (La Bola), lugar de la parroquia de Berredo en el término municipal de La Bola.
 San Martiño (El Bollo), lugar y parroquia del municipio de El Bollo.
 San Martiño (Cartelle), lugar de la parroquia de Cartelle en el municipio de Cartelle.
 San Martiño (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de Camba en el municipio de Castro Caldelas.
 San Martiño de Abaixo (Celanova), lugar de la parroquia de Milmanda en el municipio de Celanova.
 San Martiño de Riba (Celanova), lugar de la parroquia de Milmanda en el municipio de Celanova.
 San Martiño (Cualedro), lugar de la parroquia de Montes en el municipio de Cualedro.
 O San Martiño, lugar de la parroquia de Junquera de Ambía en el municipio de Junquera de Ambía.
 San Martiño de Grou (Lobeira), parroquia del municipio de Lobeira.
 San Martiño de Grou (Lobios), parroquia del municipio de Lobios.
 San Martiño de Arriba (Manzaneda), parroquia del municipio de Manzaneda.
 San Martiño (Manzaneda), lugar de dicha parroquia.
 San Martiño de Abaixo (Manzaneda), parroquia del municipio de Manzaneda.
 San Martiño de Moreiras, parroquia del municipio de Pereiro de Aguiar.
 San Martiño (Pereiro de Aguiar), lugar de dicha parroquia.
 San Martiño (Lamas), lugar de la parroquia de Lamas en el municipio de San Cristóbal de Cea.
 San Martiño (Oseira), lugar de la parroquia de Oseira en el municipio de San Cristóbal de Cea.
 San Martiño (Verea), lugar de la parroquia de Domés en el municipio de Verea.
 San Martiño (Viana del Bollo), lugar y parroquia del municipio de Viana del Bollo.
 San Martiño (Villamarín), lugar de la parroquia de Río en el municipio de Villamarín.

Provincia de Pontevedra 
 San Martiño (Cañiza), lugar de la parroquia de Achas en el municipio de Cañiza.
 San Martiño (Barbude), lugar de la parroquia de Barbude en el municipio de Estrada.
 San Martiño (Curantes), lugar de la parroquia de Curantes en el municipio de Estrada.
 San Martiño (Riobó), lugar de la parroquia de Riobó en el municipio de Estrada.
 San Martiño (Vinseiro), lugar de la parroquia de Vinseiro en el municipio de Estrada.
 San Martiño (Gondomar), lugar de la parroquia de Borreiros en el municipio de Gondomar.
 San Martiño (Lalín), lugar de la parroquia de Doade del municipio de Lalín.
 San Martiño de Meis, parroquia del municipio de Meis.
 San Martiño (Moraña), lugar de la parroquia de Gargantáns del municipio de Moraña.
 San Martiño (Poyo), lugar de la parroquia de Poio del municipio de Poyo.
 San Martiño (Cerdedo-Cotobade), lugar de la parroquia de Figueroa del municipio de Cerdedo-Cotobade.